Замошье — деревня в Сокольском районе Вологодской области. Входит в состав городского поселения город Кадников (с 1 января 2006 года по 30 мая 2013 года была центром сельского поселения Замошское), с точки зрения административно-территориального деления — центр Замошского сельсовета.

География 
Расстояние до районного центра Сокола по автодороге — 36 км, до центра муниципального образования Кадникова по прямой — 12 км. Ближайшие населённые пункты — Пардеево, Сенино, Телячье, Яковлево.

История 
В 1961 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Вралово переименована в Замошье.

Население 

В деревне Замошье расположена Церковь Покрова Пресвятой Богородицы — памятник архитектуры.

Примечания 

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)